Carril Regueiro ist der Familienname folgender Personen:

* Iván Carril Regueiro (* 1985), spanischer Fußballspieler (Mittelfeld)
 Jonathan Carril Regueiro (* 1984), spanischer Fußballspieler (Stürmer)